Enghave kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Enghave (Allerslev Sogn) – en bebyggelse i Allerslev Sogn
 Enghave (Farendløse Sogn) – en bebyggelse i Farendløse Sogn
 Enghave (Hørby Sogn) – en bebyggelse i Hørby Sogn
 Enghave Sogn – på det ydre Vesterbro i København
 Enghave (Melby Sogn) – en bebyggelse i Melby Sogn
 Enghave (Sanderum Sogn) – en bebyggelse i Sanderum Sogn
 Enghave (Soderup Sogn) – en bebyggelse i Soderup Sogn
 Enghave (Sæby Sogn) – et areal i Sæby Sogn
 Enghave (Udbyneder Sogn) – et areal i Udbyneder Sogn
 Enghave (Ågerup Sogn) – en bebyggelse i Ågerup Sogn
 Se også
 Enghave Station – en S-tog station i Enghave Sogn, København
 Kongens Enghave – en bydel i København